Беккиев — фамилия; имеет женскую форму Беккиева.

Известные носители:
 Беккиев, Азрет Юсупович (род. 1952) — специалист в области физики атмосферы и квантовой радиофизики, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2016).
 Беккиев, Тамирлан Эльдарович (род. 1992) — российский баскетболист.